Sunia kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sunia, administrativ by, Jawa Barat,

Polen 

 Jezioro Sunia, sjö, Ermland-Masuriens vojvodskap, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar